Frank Booth (1882–1919) angol válogatott labdarúgó (Manchester City)
 Frank Booth (1887–1955) amerikai labdarúgó (Fall River Rovers)
 Frank Booth (1910–1980) olimpiai ezüstérmes amerikai úszó